Eisenstein ist der Oberbegriff folgender eisenhaltiger Sedimentgesteine bzw. Eisenerze:

 Magnetit, Magneteisenstein
 Limonit, Brauneisenstein oder Toneisenstein
 Hämatit, Roteisenstein
 Raseneisenstein

Eisenstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

Berge:
 Eisenstein (Alpen), in den Türnitzer Alpen
 Eisenstein (Erzgebirge), in der Nähe der Stadt Aue.

Orte:
 Bayerisch Eisenstein, Gemeinde im Landkreis Regen, Bayern
 Eisenstein (Town), Town(ship) im Price County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Ocna de Fier, deutsch Eisenstein im Banat, Gemeinde im Kreis Caraș-Severin in Rumänien
 Železná Ruda, deutsch Markt Eisenstein, Stadt im Plzeňský kraj, Tschechien

Eisenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Eisenstein (verheiratet mit Phyllis E.) (* 1945), US-amerikanische Phantastik-Autor
 Bernd Eisenstein (* 1965), deutscher Geograph und Betriebswirt
 Charles Eisenstein (* 1967), US-amerikanischer Kulturphilosoph und Autor
 Daniel Eisenstein (* 1970), US-amerikanischer Astronom
 Elizabeth Eisenstein (1923–2016), US-amerikanische Historikerin und Kulturwissenschaftlerin
 Gotthold Eisenstein (1823–1852), deutscher Mathematiker
 Herbert Eisenstein (* 1948), österreichischer Politiker (FPÖ) und Islamwissenschaftler
 James P. Eisenstein (* 1952), US-amerikanischer Physiker
 Mareike Eisenstein (* 1969), deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Michail Ossipowitsch Eisenstein (1867–1920), baltischer Architekt
 Odile Eisenstein (* 1949), französische Chemikerin
 Phyllis Eisenstein (verheiratet mit Alex E.) (1946–2020), US-amerikanische Phantastik-Autorin
 Sam Eisenstein (* 1972), deutscher Schauspieler und Maler
 Sergei Michailowitsch Eisenstein (1898–1948), sowjetischer Filmregisseur
 Silvia Eisenstein (1917–1986), argentinisch-venezolanische Komponistin, Pianistin, Dirigentin und Musikpädagogin
 Gabriel von Eisenstein, Rolle in Johann Strauß’ Die Fledermaus

Siehe auch:
 Eisenstein-Zahl (Eisenstein-Zahlen sind eine Verallgemeinerung der ganzen Zahlen auf die komplexen Zahlen.)
 Eisensteinreihe (Eisensteinreihen sind verschiedene Reihen aus der Theorie der Modulformen bzw. automorphen Formen.)
 Eisensteinkriterium (Irreduzibilitätskriterium von Eisenstein), in der Algebra ein Kriterium, um nachzuweisen, ob ein gegebenes Polynom ein irreduzibles Polynom ist
 Kohleneisenstein, auch Blackband oder Schwarzstreif genannt
 Eissner von und zu Eisenstein, ab 1904 Freiherren von und zu Eisenstein (ohne Eissner)